

Littérature 

 Le Bonheur, nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1884 ;
 Le Bonheur, roman de Marc-Édouard Nabe publié en 1988.

Cinéma 

 Le Bonheur, film français de Marcel L'Herbier sorti en 1934 ;
 Le Bonheur (), film russe d' sorti en 1935 ;
 Le Bonheur, film français d'Agnès Varda sorti en en 1965 ;
 Le Bonheur, film français de Fabrice Grange sorti en 2013.

Musique 

 Le Bonheur, album d'Areski-Fontaine sorti en 1975 ;
 Le Bonheur, chanson de Berry sortie en 2008 ;
 Le Bonheur, chanson d'Archimède sortie en 2011 ;
 Le Bonheur, chanson de Joyce Jonathan sortie en 2016.

Télévision 

 Le Bonheur, série télévisée québécoise en 2022 sur le réseau TVA.

Voir aussi 
 , noms communs, patronymes, toponymes, œuvres…